Buckwa bezeichnet

Bukovina (Podbořanský Rohozec) (Buckwa), Ortsteil von Podbořanský Rohozec, Okres Louny, Tschechien
Bukovany u Sokolova (Buckwa), Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien